

Codici 
 LY – codice vettore IATA di El Al
 LY – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Libia

Geografia 
 Ly-Fontaine – comune del dipartimento dell'Aisne (Francia)

Informatica 
 .ly – dominio di primo livello della Libia

Persone 
 Awa Ly (1977) – attrice e cantante francese, di origine senegalese e romana d'adozione
 Daouda Ly (1972) – ex calciatore senegalese
 Ladj Ly (1978) – attore, regista e sceneggiatore francese
 Nguyen Van Ly (1946) – presbitero vietnamita
 Oumar Tatam Ly (1963) – politico maliano
 Penda Ly (1991) – modella senegalese
 Yoro Lamine Ly (1988) – calciatore senegalese

Altro 
 LY – targa automobilistica di Sandefjord (Norvegia)
 Ly la fata – personaggio del videogioco Rayman 2: The Great Escape